Naco – località degli Stati Uniti d'America, nello Stato dell'Arizona
Naco – comune del Messico, nello stato di Sonora
NaCo – contrazione di Nasmyth Adaptive Optics System (NAOS) e Near-Infrared Imager and Spectrograph (CONICA), strumento astronomico installato sul Very Large Telescope